Фресно-де-Рио-Тирон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 9,61 км². Население — 199 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página sobre Fresno de Río Tirón

Муниципалитеты Бургоса